Thelogorgia är ett släkte av koralldjur. Thelogorgia ingår i familjen Keroeididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Thelogorgia